Burgess Island ist der Name folgender Inseln:

 Burgess Island (Antarktika) vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Burgess Island (Neuseeland), Insel der neuseeländischen Flax Islands